Amerikai Egyesült Államok
 Lamoine (Maine)
 Lamoine (Washington)